Неві́-ан-Шампа́нь () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 200 км на південний захід від Парижа, 150 км на північний схід від Нанта, 19 км на захід від Ле-Мана.

Історія 

1 січня 2019 року Неві-ан-Шампань і Берне-ан-Шампань було об'єднано в новий муніципалітет Берне-Неві-ан-Шампань.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 144 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 391,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Неві-ан-Шампань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сарта